1991 Голяма награда на Португалия е 11-о за Голямата награда на Португалия и тринадесети кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 22 септември 1991 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия